Quanhu ist mehrdeutig. Es steht für:

 Yuanjunmiao und Quanhucun, archäologische Fundplätze im Kreis Hua der chinesischen Provinz Shaanxi;
 Quanhu (Suzhou) (泉湖乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Suzhou der Stadt Jiuquan in der chinesischen Provinz Gansu.